Oswaldkirche steht für:
 Oswald-von-Northumbria-Kirche, Kirchen, die dem angelsächsischen König Oswald geweiht sind
 Oswald-von-York-Kirche, Kirchen, die dem Bischof Oswald von York geweiht sind
 Kloster Sankt Oswald, Kloster in Sankt Oswald-Riedlhütte im Landkreis Freyung-Grafenau
 St. Oswald (Bozen), Kirchenruine in Bozen, Südtirol
 Oswaldkirche (Hirschlanden), evangelische Pfarrkirche in Ditzingen
 Kirche St. Oswald in Regensburg, Weißgerbergraben an der Donau
 St. Oswalds-Kapelle, ehemalige, von Emehard gegründete Kapelle im ehemaligen St. Oswaldspital (12. Jahrhundert) im mittelalterlichen Würzburg
 Pfarrkirche St. Oswald (Eisenerz), größte und bedeutendste Wehrkirchenanlage der Steiermark und eine der wenigen vollständig erhaltenen Österreichs, auch als Kirchenburg St. Oswald bezeichnet